Жан-Жак Бортолай (; известный также как Жан-Жак (); род. 17 ноября 1956) — участник Евровидения 1969, прославившийся тем, что на момент участия в Евровидении ему было всего 12 лет. Он является одним из самых молодых певцов Евровидения за всю его историю.

Евровидение 1969 
На песенном конкурсе он представлял Монако с песней «Maman, maman». В песне повествование велось от имени молодого человека, сравнивающего свою юность, которую он провёл со своей матерью, с «чудесным сном», и желающего навсегда остаться в этом «сне». Композиция получила 11 баллов и финишировала шестой.

Всего юный исполнитель записал четыре версии этой песни — на немецком, французском, испанском и итальянском языках.

Дальнейшая жизнь и карьера 
После Евровидения Бортолай участвовал в 45 гастрольных турах и успел выпустить два мини-альбома.

Повзрослевший Жан-Жак Бортолай не стал связывать свою карьеру с музыкальным искусством. Сейчас он проживает в Тулоне и работает тренером местной регбийной команды. Женат, имеет двоих детей.

Дискография

Мини-альбомы 
 Maman (1969)
 Comme vous (1969)

Примечания

Ссылки 
 Выступление на Евровидении
 Страница на сайте Bide-et-Musique

Участники «Евровидения-1969»
Представители Монако на «Евровидении»